Saturnus je slovo, které má více významů.

 Saturnus - latinské označení boha Saturna římského bůha zemědělství, sklizně a času.
 Saturnus - dánská melodická death metalová hudební skupina.
 Saturnus - motýl z čeledi soumračníkovitých.
 FC Saturnus - švédský fotbalový klub.
 Saturnus - latinské označení Saturnu, planety sluneční soustavy.